Веласкес () — небольшой город на востоке Уругвая, в западной части департамента Роча.

География 
Расположен в 56 км к северу от административного центра департамента, города Роча, на пересечении автомобильных дорог № 15 и № 13. Абсолютная высота — 66 метров над уровнем моря.

История 
28 октября 1919 года получил статус села (Pueblo), а 1 июля 1953 года — статус малого города (Villa).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1022 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Velázquez

Города Уругвая